Denne liste over fredede fortidsminder i Fredericia Kommune viser alle fredede fortidsminder i Fredericia Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Fredericia Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Fredericia Kommune
Fredericia Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments